Daucus serratus är en flockblommig växtart som beskrevs av Giuseppe Giacinto Moris. Daucus serratus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
serratus